

Patronyme 

 Guilherme Guinle (1882-1960), homme d'affaires brésilien.
 Louis Guinle (1928-), joueur français de rugby à XV.
 Stéphen Guinle (1980-), joueur international français de rink hockey.

Édifice 
 Le stade Eduardo Guinle, stade de football brésilien situé dans la ville de Nova Friburgo dans l'État de Rio de Janeiro.